Union Sportive du Pays de Cassel es un club de fútbol con sede en Arnèke, en el departamento de Norte. Desde la temporada 2020-21, compite en la Régional 1, la sexta división del fútbol francés.

Historia 
US Pays de Cassel se fundó en 2018 tras la fusión de cuatro clubes locales más pequeños: Hardifort, Noordpenne-Zuytpeene, Bavinchove-Cassel y Arnèke.

El 14 de enero de 2023, Pays de Cassel eliminó al equipo de la Championnat National 2 Wasquehal en los octavos de final de la Coupe de France luego de una tanda de penales. Esto preparó un encuentro con los campeones de la Ligue 1 Paris Saint-Germain en la siguiente ronda, disputada en el Stade Bollaert-Delelis en Lens ya que el estadio de Pays de Cassel no cumplía los criterios para albergar el partido. En ese momento, Pays de Cassel tenía un presupuesto anual de 150.000 € mientras que el PSG era de 800 millones de €; los dos clubes valían 400.000 € y 3.200 millones de €, respectivamente. El PSG ganó 7-0, con cinco goles de Kylian Mbappé.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web del club

Clubes de fútbol de Alta Francia
Clubes de fútbol establecidos en 2018
Deporte en Norte (Francia)